Dorotea Gonzaga (1449-1467), figlia di Ludovico II Gonzaga, marchese di Mantova
 Dorotea Gonzaga (1485-1538), figlia di Gianfrancesco Gonzaga